Vaitl ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Vaitl (* 1940), deutscher Psychologe, Wissenschaftler und Autor
 Eva Vaitl (1921–1988), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin